В течение более чем двухсот лет, прошедших с момента её начала, Великая французская революция получила широкое отражение как во французской, так и в мировой культуре, в том числе в исторической и других науках, в различных видах и жанрах искусства, в филателии и нумизматике.  Во Франции её присутствие можно ощущать повсюду — от национального девиза на фасаде ратуши и трёх цветов государственного флага до государственного гимна (Марсельеза), национального праздника (14 июля) и многих других культурных символов. В XIX веке учёные и художники воспринимали себя как наследников исключительных событий революции и выразителей их необратимых последствий. В XX веке приход кинематографа привёл к рождению новой иконографии французской революции, которая черпала своё вдохновение в работах историков и писателей XIX века, таких как «Повесть о двух городах» Ч. Диккенса.

В исторической науке 

Несмотря на большое различие в подходах и оценках Великой французской революции в исторической науке, среди историков сохраняется широкое согласие в том, что Великая французская революция является водоразделом в европейской и, соответственно, мировой истории.

В других науках

В литературе 
Алый Первоцвет
Анж Питу (роман)
Белые и синие
Волонтёр девяносто второго года
Волчицы из Машкуля (роман)
Графиня де Шарни (роман)
Девяносто третий год
Повесть о двух городах
Шевалье де Мезон-Руж (роман)
Шуаны, или Бретань в 1799 году
 Сердце бури

В изобразительном искусстве 
Великая Французская революция широко представлена в европейском изобразительном искусстве, прежде всего в живописи и скульптуре. Широко известная картина «Свобода, ведущая народ», ставшая своего рода символом революции как таковой и часто использующаяся для иллюстрации событий конца XVIII века, на самом деле относится к революции более поздней (что видно по костюмам персонажей). Тем не менее, центральная фигура, полуобнаженная женщина с трехцветным флагом и в фригийском колпаке, ассоциируется именно с Великой Французской революцией. 

Взятие Бастилии стало для большинства современников знаковым событием, вне зависимости от их собственных политических пристрастий. Художники стремились запечатлеть это событие в живописи, на рисунках, в гравюрах.

В музыке 
Ряд песен времён революции, такие, как «Са ира», пользуются известностью по сей день, а «Марсельеза» является гимном Французской республики.

В филателии

В нумизматике

В кино 
 «Алый Первоцвет» (The Scarlet Pimpernel) — реж. Гарольд Янг (Великобритания, 1934).
 «Повесть о двух городах» / A Tale of Two Cities (экраниз. одноименного романа Ч. Диккенса) — реж. Джек Конуэй (США, 1935).
 «Марсельеза» (La Marseillaise) — реж. Жан Ренуар (Франция, 1938).
 «Террор и Революция» (Reign of Terror) — реж. Энтони Манн (США, 1949).
 «Кадет Руссель» (Cadet Rousselle) — реж. Андре Юнебель (Франция, 1954).
 «Опасное изгнание» (Dangerous Exile) — реж. Брайан Десмонт Херст (Великобритания, 1958).
 «Повесть о двух городах» / A Tale of Two Cities (экраниз. одноименного романа Ч. Диккенса) — реж. Ральф Томас (Великобритания, 1958).
 «Диалог кармелиток» (Le Dialogue des carmélites) — реж. Филипп Агостини и Раймон Леопольд Брукбергер (Франция, Италия, 1960).
 «Авантюрист» (L’avventuriero) — реж. Теренс Янг (Италия-США, 1967).
 «Повторный брак» / «Новобрачные II-го года» / «Мерзавец» (фр. Les Mariés de l’an II) — реж. Жан-Поль Раппно (Франция-Италия-Румыния, 1971)
 «Алый Первоцвет» (The Scarlet Pimpernel) — реж. Клайв Доннер (Великобритания, 1982).
 «Дантон» (Danton) — реж. Анджей Вайда (Франция, Польша, 1982).
 «Новый мир» (Il Mondo Nuovo), или «Ночь в Варенне» (La Nuit de Varennes) — реж. Этторе Скола (Италия, 1982).
 «Шуаны!» (Chouans!) — реж. Филипп де Брока (Франция, 1988).
 «Повесть о двух городах» / A Tale of Two Cities (сериал; экраниз. одноименного романа Ч. Диккенса) — реж. Майкл Э. Брайант (Великобритания, 1989).
 «Французская революция» (La révolution française) — реж. Робер Энрико, Ричард Т. Хеффрон (Франция, Великобритания, Италия, ФРГ, Канада, 1989).
 «Англичанка и герцог» (L’Anglaise et le Duc) — реж. Эрик Ромер (Франция, 2001).
 «В тот день всё изменилось» / Ce jour-là, tout a changé (телесериал, эпизод «Побег Людовика XVI» / L'Évasion de Louis XVI) — реж. Арно Селиньяк (Франция, 2009).
 «Шатобриан» (Chateaubriand) — реж. Пьер Акнин (Франция, 2010).
 «Революционерка» / Une femme dans la Révolution (мини-сериал) — реж. Жан-Даниэль Верхак (Франция, 2013)
 «Королевский генерал» (Le général du roi) — реж. Нина Компанеец (Франция, 2014).
 «Пришельцы 3: Взятие Бастилии» — реж. Жан-Мари Пуаре (Франция, 2016).
 «Один король — одна Франция» (Un peuple et son roi) — реж. Пьер Шоллер (Франция, Бельгия, 2018).

О Марии-Антуанетте 
 «Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette) — реж. В. С. Ван Дайк, Жюльен Дювивье (США, Франция, 1938).
 «Мария-Антуанетта — королева Франции» (Marie-Antoinette reine de France) — реж. Жан Деланнуа (Франция, Италия, 1956).
 «Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette) — реж. Ги-Андре Лефранк (Франция, 1975).
 «Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette) — реж. София Коппола (Франция, США, Япония, 2006).
 «Мария-Антуанетта. Подлинная история» (Marie-Antoinette, la veritable histoire) — реж. Ив Симоно, Франсис Леклер (Франция, Канада, 2006)

Примечания

Литература 
 

Великая французская революция в культуре и искусстве